Горобчи́шине — урочище на території Канівського району Черкаської області України. Розташоване за 2,5 км на південний схід від села Іваньків, за 3 км на північний схід від села Черниші та за 4 км на північний захід від села Пшеничники.

Урочище представлене великою балкою, довжиною 2 км, яка поросла чагарниками та поодинокими деревами. В південно-східній частині розміщений невеликий ставок, який місцеві жителі називають Сухим.

Чернишівська сільська рада
Урочища Канівського району